Raeithel ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Raeithel, deutscher Breakcore-Produzent und -DJ, siehe  Istari Lasterfahrer
 Gert Raeithel (* 1940), deutscher Amerikanist und Literaturwissenschaftler
 Heinrich Raeithel (1842–1896), deutscher Bürgermeister, Fabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstages